Ремісія — тимчасове ослаблення або навіть повне зникнення проявів хвороби
 Ремісія — знижка, яку постачальник робить платникові для округлення суми платежу
 Ремісія — звільнення від штрафу, податку.

Джерела 
 Ремісія у тлумачному словнику lingvo.ua